Il singolare del torneo di tennis Cotia Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore José Luis Noriega che ha battuto in finale Danilo Marcelino 3-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (primo turno)
 Martin Stringari (semifinali)
 Francisco Roig (quarti di finale)
 Danilo Marcelino (finale)

 Marcelo Ingaramo (primo turno)
 Fernon Wibier (quarti di finale)
 Hernán Gumy (quarti di finale)
 Christer Allgårdh (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cotia Challenger 1993